Las siglas URP pueden referirse a:

 Universidad Ricardo Palma, universidad privada en Lima, Perú; o
 Unión de Rugby del Paraguay, ente rector del rugby en Paraguay.